Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp FC in het seizoen 2022–2023.

Spelerskern en statistieken

Technische staf

Bestuur

Transfers

Zomer 2022

Winter 2023

Oefenwedstrijden 
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Antwerp in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2022/23 speelt.
Tijdens de voorbereiding van het seizoen 2022/23 trekt Antwerp op stage naar het Oostenrijkse Waidring van 4 tot en met 10 juli.
Tijdens de WK-pauze trok Antwerp op stage naar Dubai van 1 tot en met 6 december.

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden 

(1): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 20 augustus, maar werd uitgesteld omwille van de kwalificatiewedstrijden voor de Europa Conference League op 18 en 25 augustus.

Overzicht

Klassement

Beker van België

Europees

UEFA Europa Conference League

Voorrondes

Zie ook 
 Eerste klasse A 2022-23 (voetbal België)

Externe link 
 Officiële site

Belgische voetbalclub 2022/23
2022